Rovišče je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Rovišče pri Studencu, naselje v občini Sevnica
 Rovišče, Zagorje ob Savi, naselje v občini Zagorje ob Savi
Rovišče je lahko tudi med seboj več povezanih rovov

Naselja v Sloveniji